Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Sankt Gilgen enthält die  denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Sankt Gilgen.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Sankt Gilgen
!